__БЕЗКН__

-{Microsoft Visual Studio}- () je integrisano programsko okruženje, programirano od strane kompanije -{Microsoft}-. -{Visual Studio}- se koristi za programiranje računarskih igara, programa (-{Metro UI}-, desktop), veb-sajtova, veb-servisa i veb-aplikacija na -{Microsoft Windows}--u. -{Visual Studio}- koriste Majkrosoftovi programski softveri: 
 -{Windows Forms}-;
 -{Windows API}-;
 -{Windows Presentation Foundation}-;
 -{Windows Store}-;
 -{Microsoft Sliverlight}-;
-{Visual Studio}- podržava 36 različitih programskih jezika. Ugrađeni jezici uključuju C, C++ i C++/CLI (putem -{Visual C++}-), VB.NET (putem Visual Basic .NET), C# (putem Visual C#), F# (kao za -{Visual Studio 2010}-) i -{TypeScript}- (kao za -{Visual Studio 2013}-).

Podrška za druge programske jezike kao što su -{Python}-, -{Ruby}-, -{Node.js}-, i -{M}- dostupna je putem jezičkih usluga koje se instaliraju odvojeno. -{Visual Studio}- takođe podržava -{XML}-/-{XSLT}-, -{HTML}-/-{XHTML}-, -{JavaScript}- i -{CSS}-, -{Java}- (i -{J#}-).

-{Microsoft}- pruža i besplatnu verziju programa -{Visual Studio}- pod nazivom -{Community Edition}- koja podržava dodatke i dostupna je bez ikakvih troškova.

Vidi još 
 -{Microsoft}-
 -{Microsoft Windows}-
 -{Windows 10}-

Reference

Spoljašnje veze 

Програмирање
Microsoft